Győri Emil  (1884 – 1941) erdélyi magyar zeneszerző, szövegíró, színműíró.
 Győry Emil  (1937 – 2014) Jászai Mari-díjas magyar színész, Érdemes Művész